Santa Quitéria pode-se referir a:
 Santa Quitéria - santa peninsular do século V;
 Santa Quitéria (Ceará)
 Santa Quitéria (Curitiba)
 Santa Quitéria do Maranhão
 Santa Quitéria de Meca
 Serra de Santa Quitéria (Portugal)
 Serra de Santa Quitéria (Espanha)
 Microrregião de Santa Quitéria
 Rio Santa Quitéria
 Barão de Santa Quitéria
 Santa Quitéria Futebol Clube

Quiteria